Dillman ist der Name mehrerer

Personen:
 Bill Dillman (* 1945), US-amerikanischer Baseballspieler
 Bradford Dillman (1930–2018), US-amerikanischer Schauspieler
 Brooke Dillman (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin
 Max Dillman, Pseudonym von Massimo Dallamano, italienischer Kameramann und Regisseur

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dillman (Indiana)
 Dillman (Missouri)

Siehe auch:
 Dillmann
 Tillmann